Fuke ist der Familienname folgender Personen:

 Kenio Fuke, brasilianischer Pianist und Komponist
 Noriki Fuke (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yūki Fuke (* 1991), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fuke-shū, Bewegung des japanischen Zen-Buddhismus